Cornwall, poluotok na britanskom otoku
 Cornwall, grofovija (Cornwall i otočje Scilly), grofovija u Engleskoj
 Cornwall, Ontario, grad u Kanadi

Cornwall se može odnositi na:
 zmaj Cornwalla u animiranom filmu Quest for Camelot